José María Iturralde puede referirse a:

 José María Iturralde Lara (1826 - 1916), gobernador interino de Yucatán, México, en varias ocasiones.
 José María Iturralde Traconis (1891 - 1926), gobernador de Yucatán, México, de 1924 a 1926, hijo de Iturralde Lara.